Лисейцев — фамилия:

Известные носители:
 Лисейцев, Дмитрий Владимирович (род. 1975) — российский историк, доктор исторических наук., ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, ученый секретарь Центра истории русского феодализма ИРИ РАН.
 Лисейцев, Николай Константинович (род. 1936) — советский и российский авиационный инженер, профессор МАИ, лауреат Государственной премии СССР.